Boano (eiland), een in de Indonesische provincie Molukken gelegen eiland.
 Straat Boano, het water tussen de Indonesische eilanden Boano en Ceram.
 Boano (taal), een Indonesische taal.
 Carrozzeria Boano, een Italiaans carrosseriebedrijf dat actief was van 1954 tot 1957